Pervin oder Perwîn ist ein kurdischer, türkischer und persischer weiblicher Vorname mit der Bedeutung Plejaden. Der Name ist ursprünglich persischer Herkunft.

Namensträgerinnen 

 Pervin Buldan (* 1967), kurdisch-türkische Politikerin

Einzelnachweise 

Weiblicher Vorname
Kurdischer Personenname
Türkischer Personenname